Kairos – parola che nell'antica Grecia significava "momento giusto o opportuno" o "momento supremo"
 Kairos – album dei Sepultura del 2011
 Kairos – drama coreano del 2020